Hell, kráter a Holdon
 Hell magyar energiaital és üditőital-gyártó cég
 Fucking Hell németországi világos sör
 Hell, brit együttes
 Hell, amerikai együttes
 DJ Hell, német DJ